Епископ Аполлос (в миру Тимофей Иванович Терешкевич; 21 февраля (4 мая) 1746 — 19 (31) января 1817) — епископ Русской православной церкви, епископ Слободско-Украинский и Харьковский.

Биография 
Происходил из казацкой семьи села Голтвы.

Обучался в Переяславской семинарии и Киевской академии, после чего учительствовал в Новгородской семинарии.

В 1780 году принял монашеский постриг.

В 1786 году назначен игуменом Александро-Ошевенского монастыря Олонецкой епархии.

В 1787—1788 годы был иеромонахом флота, имея под начальством флотских священнослужителей.

В 1790 году назначен ректором Архангельской семинарии и архимандритом Антониево-Сийского монастыря. Был учителем богословия и греческого языка.

Удостоен быть при короновании императора Павла Петровича, был допущен к государю и преподнёс ему образ Святой Троицы.

9 марта 1803 года архимандрит Апполос переведён во второклассный Курский Богородицкий Знаменский монастырь.

14 октября 1813 года хиротонисан во епископа Слободско-Украинского и Харьковского.

Задолго до смерти почти совершенно потерял зрение.

19 января 1817 года умер и похоронен в усыпальнице Харьковского Покровского монастыря.

После смерти довольно богатая библиотека его была передана в Ростовскую духовную семинарию.

Примечания

Ссылки 
 
 http://siya.aonb.ru/index.php?num=591

Харьковская епархия
Епископы Русской православной церкви
Выпускники Киевской духовной академии
Похороненные в Покровском монастыре (Харьков)
Ректоры Архангельской духовной семинарии
Персоналии:Александро-Ошевенский монастырь
Персоналии:Антониево-Сийский монастырь